HMS Benbow je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Benbow (1885) 
 HMS Benbow (1913)

Benbow